Köditz steht für:

Geografie:
 Köditz, Gemeinde im Landkreis Hof, Bayern
 Köditz (Saalfeld), Stadtteil von Saalfeld/Saale im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Köditz (Königsee), Ortsteil von Königsee im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen 

Personen:
 Eberhard Köditz (1946–2019), deutscher Fußballspieler (DDR)
 Horst Köditz (1931–2017), deutscher Kinderarzt
 Kerstin Köditz (* 1967), deutsche Politikerin, MdL in Sachsen seit 2004